Колонија Ваље Дорадо има више значења:

 Колонија Ваље Дорадо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Ваље Дорадо (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Ваље Дорадо (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Ваље Дорадо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику